Honsem (plaats), een gehucht in de Belgische gemeente Boutersem
 Honsem (gemeente), een voormalige Belgische gemeente waartoe dat gehucht behoorde